Zawodzkie (ukr. Заводське, hist. Folwark Adamy) – wieś na Ukrainie. Należy do rejonu buskiego w obwodzie lwowskim i liczy 1074 mieszkańców.

Zobacz też: Adamy.

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon buski